Lamprempis är ett släkte av tvåvingar. Lamprempis ingår i familjen dansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dansflugor
Lamprempis